23 киломе́тр — остановочный пункт / пассажирская платформа Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги на однопутном электрифицированном перегоне Клубника — Еманжелинск.

Остановочный пункт состоит из одной пассажирской посадочной платформы. На платформе имеет остановку одна пара электропоездов маршрута Челябинск-Главный — Еманжелинск (через Шершни) ежедневно. Электропоезда следуют без захода на станцию Полетаево I.

Расписание электропоездов

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 23 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 23 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 23 км на сайте РЖД
 Остановочный пункт 23 км на топографической карте масштаба 1:50000
 Остановочный пункт 23 км в атласе Челябинской области.
 Остановочный пункт 23 км на Викимапии.

Остановочные пункты Южно-Уральской железной дороги